Kalac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Kalac, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Kalac, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Kalac, un village situé dans la municipalité de Mošćenička Draga, comitat de Primorje-Gorski Kotar.
 KALAĆ est un nom de famille issu de CALAZ (anciennement autrichien) depuis que l'Istrie est devenue yougoslave. Genealogie récente situé près de la région de HUM, DURICIĆI, en Istrie. Tombes au cimetière de HUM.